Тихон Константинович Силкин (, д. Новоселовка Ивонинской волости Ельнинского уезда Смоленской губернии, Российская империя — октябрь 1941, Псковская область, РСФСР, СССР) — советский военачальник, генерал-майор (05.06.1940).

Биография 

Родился  года в деревне Новоселовка Ивонинской волости Ельнинского уезда Смоленской губернии (ныне — д. Новая Глинковского района Смоленской области). Русский.

До службы в армии в летний период был батраком у помещика Тилена, зимой учился. В 1908 году окончил 2-х классное училище Министерства народного просвещения в селе Ивонино Ельнинского уезда Смоленской губернии, переехал в г. Москву и работал на пуговичной фабрике акционерного общества «Бено-Ронталлер» посыльным, рабочим-пильщиком, сверловщиком и заточником, счетоводом фабричной конторы.

Военная служба 

В начале Первой мировой войны в октябре 1914 года мобилизован и направлен на военную службу в 7-й Финляндский стрелковый полк Юго-Западного фронта. С сентября 1915 по январь 1916 г. прошел подготовку в учебной команде при 134-м запасном батальоне в г. Петровск, затем был зачислен юнкером в 3-ю Саратовскую школу прапорщиков. В июне 1916 года окончил школу прапорщиков и назначен в 7-й Финляндский стрелковый полк Юго-Западного фронта, где проходил службу на должностях от младшего офицера до командира роты. 19 июня 1917 года в ходе наступления подпоручик Силкин был ранен и эвакуирован в тыл.

В Гражданскую войну 25 апреля 1918 года добровольно вступил в РККА и был назначен переписчиком в Московский окружной военный комиссариат. В октябре направлен на Северный фронт в г. Вологда, где назначен в 160-й стрелковый полк 18-й стрелковой дивизии.

Далее проходил службу на следующих должностях:
 с октября 1918 г. — командир роты 160 стрелкового полка 18 стрелковой дивизии Северного фронта.
 с мая 1919 г. — командир батальона 160 стрелкового полка 18 стрелковой дивизии Северного фронта.
 с августа 1919 г. — командир 483 стрелкового полка 54 стрелковой дивизии Северного фронта.
 с марта 1920 г. — слушатель курсов «Выстрел».
 с сентября 1920 г. — помощник командира 153 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии Западного фронта.
 с октября 1920 г. — врид командира 153 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии Западного фронта.

Межвоенные годы 

 с августа 1921 г. — помощник командира учебно-кадрового полка 17 стрелковой дивизии Московского военного округа.
 с июня 1922 г. — командир батальона 49 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии Московского военного округа.
 с октября 1922 г. — командир батальона 51 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии Московского военного округа.
 с октября 1923 г. — помощник командира 51 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии Московского военного округа.
 с марта 1924 г. — врид командира 51 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии Московского военного округа.
 с июля 1924 г. — помощник командира 51 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии Московского военного округа.
 с октября 1924 г. — командир батальона 50 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии Московского военного округа.
 с октября 1925 г. — помощник командира 50 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии Московского военного округа.
 с декабря 1926 г. — начальник штаба 3 отдельного Рязанского территориального полка Московского военного округа.
 с декабря 1928 г. — врид командира 3 отдельного Рязанского территориального полка Московского военного округа.
 с ноября 1929 г. — слушатель старшего отделения курсов «Выстрел».
 с июня 1930 г. — командир 5 стрелкового полка 2 стрелковой дивизии Белорусского военного округа.
 с августа 1931 г. — командир и военком 5 стрелкового полка 2 стрелковой дивизии Белорусского военного округа.
 с марта 1933 г. — командир 85 стрелкового полка 29 стрелковой дивизии Белорусского военного округа.
 с мая 1934 г. — начальник и комиссар Учебного центра 9 стрелкового корпуса Северо-Кавказского военного округа.
 с июля 1937 г. — начальник Новороссийских курсов усовершенствования комсостава запаса Северо-Кавказского военного округа.
 с декабря 1938 г. — помощник командира 201 горнострелковой дивизии Закавказского военного округа.
 с сентября 1939 г. — командир 170-й стрелковой дивизии Уральского военного округа.

В июне 1941 года на базе войск Уральского военного округа была сформирована 22-я армия. В середине июня 1941 года в соответствии с Директивой Народного Комиссара Обороны СССР началась передислокация армии в Западный Особый военный округ.

Великая Отечественная война 

С 16 по 21 июня 1941 года 170-я стрелковая дивизия в составе 62-го стрелкового корпуса 22-й армии была передислоцирована в район пгт Идрица Псковской области. В конце июня дивизия начала выдвижение в район Полоцка. 

25 июня 1941 года 22-я армия вошла в состав группы армий Резерва ГК (Второй Стратегический эшелон РККА). Развёртывание армии производилось на рубеже Себежский укрепрайон — Полоцкий укрепрайон — Витебск по реке Западная Двина. 2 июля 1941 года 22-я армия из войск Второго Стратегического эшелона РККА передаётся в состав Западного фронта. Не закончив сосредоточения и развертывания, части 170-я стрелковой дивизии с ходу вступили в ожесточенные бои с соединениями 3-й танковой группы немецко-фашистских войск на рубеже Идрица, Витебск, и в дальнейшем участвовали в Смоленском сражении на Великолукском направлении. 

По результатам боев 15 июля генерал-майор Силкин был отстранен от командования 170-й стрелковой дивизией и состоял в распоряжении штаба 22 армии. 

21 июля 1941 г. генерал-майор Силкин был назначен начальником гарнизона города Великие Луки . 

Со слов очевидцев, командарм 22 армии Ф. А. Ершаков, в ноябре 1941 года попавший в плен и умерший в немецком концлагере в июле 1942 года, говорил, что генерал Силкин погиб в бою за Великие Луки. По немецким донесениям, при окружении Великих Лук 29 августа 1941 г. некий русский «командный штаб» взорвал себя в блиндаже на окраине города.

По другим данным генерал-майор Силкин в конце августа 1941 года при отступлении попал в окружение, из которого не вышел, и с октября 1941 года считается пропавшим без вести.

Звания 

 полковник (27.01.1936)
 комбриг (04.11.1939)
 генерал-майор (05.06.1940)

Награды 

 Орден Отечественной войны I степени (06.05.1965)
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938)

Семья 

Отец Константин Николаевич Силкин, мать Матрена Спиридоновна Силкина (умерла в 1932 году).

Жена Силкина (Плотницкая) Надежда Ивановна 1903 года рождения, дочь Надежда 1935 года рождения.

Примечания

Литература

Ссылки 

 «Память Народа» — информационный проект
 Форум Поисковых Движений
 Подвиг народа
 Бессмертный полк России «ГЕНЕРАЛЫ КРАСНОЙ АРМИИ, ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ В ГОДЫ ВОЙНЫ.»

Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
22-я армия (СССР)
Участники Смоленского сражения (1941)